ZPQ steht für:
 Heeresflugplatz Rheine-Bentlage (IATA-Code)

zpq steht für:
 Zoogocho-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Abkürzung